Zahareña es un nombre común de distintas especies vegetales:
 Eupatorium cannabinum.
 Sideritis angustifolia.
 Sideritis glacialis.
 Sideritis hirsuta.
 Sideritis laxespicata.
 Sideritis pungens.

Además, hay otras especies vegetales para las que zahareña forma parte de uno de sus nombres comunes:
 Sideritis granatensis, conocida como zahareña de la sierra.
 Sideritis montana, conocida como zahareña lanuda o zahareña lanuda de flor amarilla.
 Sideritis montana subsp. ebracteata, conocidas como zahareña lanuda.
 Sideritis romana, conocida como zahareña velluda o zahareña velluda de flor blanca.

Enlaces externos